Боровцы́ () — село в Кицманском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1601 человек. Почтовый индекс — 59311. Телефонный код — 3736. Код КОАТУУ — 7322581001.

Местный совет 
59311, Черновицкая обл., Кицманский р-н, с. Боровцы, ул. Главная, 70

Примечания

Ссылки 
 Боровцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

 

Населённые пункты Кицманского района